NGC 6578 (другие обозначения — PK 10-1.1, ESO 590-PN12) — планетарная туманность в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6578
Стрелец (созвездие)
Планетарные туманности